Jméno a příjmení Zdeněk Šmíd má více nositelů:

 Zdeněk Šmíd (1937–2011) – český spisovatel, autor humoristické literatury
 Zdeněk Šmíd (překladatel) (1914–1989) – český překladatel ze španělštiny
 Zdeněk Šmíd (lední hokejista) (* 1980) – český hokejista